Archelaos (griechisch , lateinisch Archelaus) ist der Name folgender Personen:

in der griechischen Mythologie:
 Archelaos (Sparta), spartanischer König
 Archelaos (Sohn des Temenos), Heraklide und Titelheld eines verlorenen Dramas des Euripides
 Archelaos (Sohn des Aigyptos)
 Archelaos (Sohn des Elektryon), Sohn des Elektryon und der Anaxo, Bruder der Alkmene
 Archelaos (Sohn des Maiandros)
 Archelaos (Sklave des Priamos)

der Name folgender Personen:
 Archelaos (Priester), Karneenpriester, Herrscher von Sikyon (1161 oder 1160 v. Chr.)
 Archelaos (Philosoph) (5. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Philosoph und Lehrer des Sokrates
 Archelaos I., König von Makedonien (413–399 v. Chr.)
 Aeropos II. (auch Archelaos II., † 393 v. Chr.), König von Makedonien (399–393 v. Chr.)
 Archelaos (Sohn des Amyntas III.) (4. Jahrhundert v. Chr.), makedonischer Prinz
 Archelaos (Stratege), von Alexander dem Großen eingesetzter Stratege der Susiana
 Archelaos (Phrurarch) (4. Jahrhundert v. Chr.), Festungskommandant von Tyros
 Archelaos (Militär) (4. Jahrhundert v. Chr.), makedonischer Feldherr
 Archelaos von Priene (2. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bildhauer
 Archelaos (Feldherr) (2. Jahrhundert – 1. Jahrhundert v. Chr.), pontischer Feldherr
 Archelaos (Ägypten) († 55 v. Chr.), ägyptischer König und Sohn des pontischen Feldherrn
 Archelaos (Priesterfürst) (Mitte 1. Jahrhundert v. Chr.), Priesterfürst von Komana im Pontos und Sohn des ägyptischen Königs
 Archelaos (Kappadokien) († 17), König von Kappadokien und Sohn des Priesterfürsten von Komana
 Herodes Archelaos (* um 23 v. Chr.; † um 18), Ethnarch von Judäa
 Archelaos (Bischof von Caschar) in Mesopotamien (2. Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.), der mit Mani disputierte
 Archelaos (Dichter), byzantinischer Alchemist, Verfasser eines Gedichts Über die heilige Kunst in 336 iambischen Trimetern